Николай Гладышев:
 Гладышев, Николай Александрович (1909—1985) — Герой Советского Союза.
 Гладышев, Николай Кузьмич (1893—1937) — участник Гражданской войны, первый директор совхоза «Индустрия».